Die SuperLiga 2011/12 war die sechste Saison der höchsten serbischen Spielklasse im Männerfußball. Sie begann am 13. August 2011 und endete am 20. Mai 2012.

Partizan Belgrad konnte seinen Titel aus der vergangenen Saison erfolgreich vor Roter Stern Belgrad verteidigen.

Mannschaften 
Die Kapazität der Stadien bezieht sich auf die Gesamtkapazität, denn nicht alle hier genannten Stadion haben nur Sitzplätze.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Torschützenliste

Weblinks 
 Offizielle Website der SuperLiga
 Tabelle auf soccerway.com
 Saison 2011/12 auf rsssf.org (englisch)

Einzelnachweise 

2011
Fußballsaison 2011/12